Polydendri (en grec moderne : Πολυδένδρι, officiellement Polydendrion) est une ville grecque du dème d'Oropos, en Attique. Au recensement de 2011, elle comptait  habitants ( pour l'ensemble du district municipal comprenant 3 autres localités). 

Ville en Grèce